Het judotoernooi in de klasse tot 81 kilogram voor mannen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats op dinsdag 9 augustus 2016. Regerend olympisch kampioen was Kim Jae-bum uit Zuid-Korea; hij kwam tijdens deze Spelen niet in actie en was derhalve niet in staat zijn titel te verdedigen. Nederlander Frank de Wit en Belg Joachim Bottieau behoorden tot het deelnemersveld in deze klasse.

Toernooischema

Laatste 4

Herkansingen

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D 

Mannen 081